Bestione superstar (The Wrestler) – film del 1974 diretto da Jim Westerman
 The Wrestler – film del 2008 diretto da Darren Aronofsky
 The Wrestler – singolo di Bruce Springsteen utilizzato nella colonna sonora dell'omonimo film del 2008
 The Wrestler – rivista di wrestling statunitense pubblicata dal 1966 al 2013 dalla Kappa Publishing Group
 Il lottatore (The Wrestler) – episodio dell'ottava stagione di American Dad!

Pagine correlate 
 The Wrestlers